Томислав Кнез (; ) — югославский футболист, нападающий.

Карьера игрока

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в 1956 году выступлениями за команду «Борац» из родного города Баня-Лука (ныне - Босния и Герцеговина), в которой провел пять сезонов.
Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Динамо» (Загреб), в состав которого присоединился в 1961 году. С «Динамо» дважды выиграл Кубок Югославии в 1963 и 1965 годах.
В 1965 году переехал в Австрию, где стал выступать за клуб «Швехат», проведя там один сезон. После этого Томислав перешёл в столичный «Рапид», с которым в первом же сезоне выиграл австрийский чемпионат. Однако сам Кнез в стартовом составе выходил нечасто, из-за чего по завершении сезона покинул клуб и пошёл во второй дивизион, где в течение семи сезонов выступал за «Капфенберг».
Завершил профессиональную игровую карьеру в австрийском клубе «Гюссинг», в котором провёл сезон 1974/75.

В сборной 
Дебют за национальную сборную Югославия состоялся 1 января 1956 года, в товарищеском матче против сборной Марокко (5-0). В том же году попал в заявку на первый чемпионат Европы во Франции, где в первом матче забил один из голов в ворота хозяев соревнований (5:4) и помог своей команде выйти в финал. В решающем матче, где югославы уступили сборной СССР (1:2), не участвовал, но вместе с командой завоевал «серебро» чемпионата. В составе сборной также был участником Олимпийских игр 1960 в Риме. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась полтора года, провел в форме главной команды страны 14 матч и забил 8 голов.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com  
 
 Профиль футболиста на сайте reprezentacija.rs   

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Югославии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Игроки ФК «Борац» Баня-Лука
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Капфенберг»